Реткино — село в Рязанском районе Рязанской области России, входит в состав Турлатовского сельского поселения.

География 
Село расположено в 7 км на юго-запад от центра поселения деревни Турлатово и в 8 км на юг от Рязани.

История 
Село впервые упоминается в приправочных книгах города Пронска 1597 года, в нём значилась церковь Николая Чудотворца. По окладным книгам 1676 года при Никольской церкви села Чемрова значились в причте 2 двора поповых и двор дьячков. В 1815 году помещиком Николаем Матвеевичем Реткиным в селе была построена каменная церковь.

В XIX — начале XX века село входило в состав Затишьевской волости Рязанского уезда Рязанской губернии, с 1925 года — в составе Рязанской волости. В 1905 году в селе имелось 61 дворов.

С 1929 года село являлось центром Реткинского сельсовета Рязанского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Турлатовского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рязанского района (Рязанская область)